Erebia mendolana är en fjärilsart som beskrevs av Franz Dannehl 1927. Erebia mendolana ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
mendolana